Лопаре Село може бити:

 Лопаре Село (Лопаре), насељено мјесто у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Лопаре Село (Челић), насељено мјесто у општини Челић, Федерација БиХ, БиХ